

Братське — селище міського типу, Миколаївська область, Братський район
 Братське — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Братське — село, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Братське — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Братське — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Братське — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Братське — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Братське — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Братське — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Попельнастівська сільська громада
 Братське — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада
 Братське — село, Сумська область, Роменський район
 Братське — село, Сумська область, Тростянецький район, Гребениківська сільська рада
 Братське — село, Сумська область, Тростянецький район, Мащанська сільська рада
 Братське — село, Херсонська область, Скадовський район
 Братське — село, Херсонська область, Генічеський район
 Братське — селище, Луганська область, Довжанський район
Залізниця:
 Братське — пасажирський залізничний зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці